Von Füssen ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:
 Konrad von Füssen (bl. im 14. Jahrhundert), Mystiker
 Magnus von Füssen (bl. im 8. Jahrhundert), Heiliger